Thomas Gage ist der Name folgender Personen:
* Thomas Gage (Geistlicher) (~1590–1656), englischer Geistlicher und Missionar
 Thomas Gage, 1. Viscount Gage († 1754), britischer Adeliger und Politiker
 Thomas Gage (General) (1719–1787), britischer General
 Thomas Gage, 7. Baronet (1781–1820), britischer Botaniker

Siehe auch:
 Tom Gage (Thomas Lewis Gage; 1943–2010), US-amerikanischer Hammerwerfer